Холодная закуска:
 Холодная закуска — еда, подаваемая самостоятельно или перед основными блюдами и не нагреваемая перед подачей. См. Закуска.
 «Холодные закуски» — кинофильм 1979 года, снятый французским кинорежиссёром Бертраном Блие.